Juan Guerra puede referirse a:

Juan Guerra futbolista venezolano.
Juan Guerra Salazar (1567-1619), médico chileno.
Distrito de Juan Guerra, Provincia de San Martín, Perú.
Caso Guerra, juicios muy mediáticos de los años noventa en España, denominado así por Juan Guerra, hermano de Alfonso Guerra.
Juan Primo de la Guerra y del Hoyo, militar español del siglo XVIII.
Juan Luis Guerra, cantante dominicano.
Juan José Guerra Abud, político mexicano.
Juan N. Guerra, Juan Nicasio Guerra Ochoa, político mexicano.
Juan Nepomuceno Guerra narcotraficante mexicano.
Juan Carlos Guerra, escritor español.